«Сему́рг» () — узбекистанский хоккейный клуб из города Ташкент. Основан в 2017 году. Назван в честь мифической птицы Семург, которая считается царем всех птиц, птицей силы и могущества.

В 2019 году XK «Семург» принимает участие в Чемпионате Узбекистана по хоккею с шайбой, где занимает I место и становится чемпионом Узбекистана по хоккею, обыграв ХК «Бинокор», ХК «Ташкент» и ХК «Хумо».

В хоккейные команды принимаются дети от 5 лет и старше. Тренировки проводятся под контролем профессиональных тренеров Узбекистана и специально приглашенных тренеров из Казахстана и России.

Домашние матчи, тренировки на льду и общую физическую подготовку ХК Semurg проводит на ледовой арене многофункционального ледового комплекса Humo Arena.

Ссылки и источники 
 
 
 
 

 Хоккейные клубы Узбекистана
 Спортивные клубы Ташкента